

Cinema 
 Greed – film del 1917 diretto da Theodore Marston
 Rapacità (Greed) – film del 1924 diretto da Erich von Stroheim
 Greed - Fame di soldi (Greed) – film del 2019 diretto da Michael Winterbottom

Musica 
 Greed – album degli Ambitious Lovers del 1988
 Greed – album degli Swans del 1986
 Greed – singolo dei Godsmack del 2001, dall'album Awake
 Greed – singolo dei Crematory del 2004

Personaggi 
 Greed – personaggio di Fullmetal Alchemist
 Greed – personaggio del webcomic Jack
 Greed – creature nemiche della serie Kamen Rider OOO

Televisione 
 Greed – programma televisivo
 Avidità (Greed) – episodio della prima stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 Avidità (Greed) – episodio della terza stagione di Law & Order: Unità vittime speciali

Wrestling 
 Greed – evento pay-per-view della World Championship Wrestling